Костанайский социально-технический университет имени З. Алдамжара — негосударственное высшее учебное заведение в Костанае.

История 
Университет был основа как Костанайская социальная академия в 1998 году. Обучение началось в 1999 году.

В 2004 году академия преобразована в университет. Университет носит имя своего учредителя —Алдамжар Зулкарнай Алдамжарулы.

Факультеты 
 Педагогический факультет
 Технический факультет
 Факультет экономики, права и управления

Международное сотрудничество 
 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби,
 Евразийский национальный университет им. Л.Гумилёва,
 Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева,
 Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова,
 Казахская академия транспорта и телекоммуникаций,
 Уральский государственный технический университет — УПИ (г. Екатеринбург),
 Уральская государственная юридическая академия (г. Екатеринбург),
 Московский государственный институт электронной техники (г. Москва),
 Гамбургский университет (ФРГ, г. Гамбург).

Примечания 

Технические университеты Казахстана
Высшие учебные заведения Костаная